Case Rosse ima više značenja:
 Case Rosse, Grosseto
 Case Rosse, Imperia
 Case Rosse, Latina
 Case Rosse, Potenza
 Case Rosse, Treviso